Нисимура — фамилия. Известные носители:
 Нисимура, Акихиро (род. 1958) — японский футболист.
 Нисимура, Ёсихиро (род. 1968) — японский режиссёр и специалист по спецэффектам.
 Нисимура, Кэнта (1967—2022) — японский писатель.
 Нисимура, Мотоки (род. 1947) — японский дзюдоист.
 Нисимура, Сёдзи (1889—1944) — вице-адмирал Императорского флота Японии в годы Второй мировой войны.
 Нисимура, Сёити (1911—1998) — японский футболист.
 
 Нисимура, Тинами (род. 1970) — японская сэйю.
 Нисимура, Юити (род. 1972) — японский футбольный арбитр.